Svenska cupen är en sporttävling i cupform i Sverige som finns i flera grenar.

Svenska cupen (badminton)
Svenska cupen (bandy)
Svenska cupen (basket)
Svenska cupen (baseboll)
Svenska cupen (bordtennis)
Svenska cupen i fotboll (för herrar)
Svenska cupen i fotboll för damer
Svenska cupen (friidrott)
Svenska cupen (handboll)
Svenska cupen (rugby union)
Svenska cupen (vattenpolo)
Svenska cupen (volleyboll)